Christinenhof bezeichnet Orte in Deutschland:

 Ortsteil der Stadt Borgentreich in Nordrhein-Westfalen
 Ortsteil der Gemeinde Gielow in Mecklenburg-Vorpommern
 ehemaliger Klosterhof im Büdinger Stadtteil Dudenrod in Hessen